Ганджа:
 Ганджа — индийское название местных сортов конопли посевной и психотропных продуктов из этих растений.
 Ганджа, Борис Иванович (род. 1980) — украинский раллийный гонщик.

См. также 
 Ганжа
 Гянджа (значения)